Independent Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Independent Township (Kansas)
 Independent Township (Nebraska)

Siehe auch:
 Independence Township